Канаплин:
 Канаплин, Александр Евгеньевич (род. 2000) — российский футболист.
 Канаплин, Никита Васильевич (род. 2000) — российский хоккеист.